French Open-mesterskabet i herresingle 2021 var den 120. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2021 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 30. maj - 13. juni 2021, mens kvalifikationen blev afviklet den 24. - 28. maj 2021.

Turneringen blev vundet af Novak Djokovic, der i finalen besejrede Stefanos Tsitsipas i finalen med cifrene 6-7 (8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Det var Novak Djokovic' anden French Open-titel og hans 19. grand slam-titel i alt i karrieren, og han blev den første spiller i den åbne æra, der vandt alle fire grand slam-titler i herresingle mindst to gange. Det var første gang siden 2004, at mesteren vendte 0-2 til 3-2 i sæt i finalen, men Djokovic havde udført samme bedrift i ottendedelsfinalen mod Lorenzo Musetti, og det var første gang i den åbne æra, at en spiller vendte 0-2 til 3-2 to gange på ved mod en grand slam-titel.

Tsitsipas var den første græske spiller i en grand slam-finale.

De foregående fire års mester, Rafael Nadal, tabte i semifinalen med 6-3, 3-6, 6-7(4), 2-6 til Novak Djokovic, og det var Nadals blot tredje nederlag nogensinde ved French Open-mesterskabet i herresingle. Det var endvidere hans første semifinale-nederlag i French Open-mesterskabet i herresingle og den første gang, at han tabte en kamp i mesterskabet efter at have vundet første sæt. Det var første gang nogensinde, at Djokovic, Nadal og Roger Federer, de tre mest vindende grand slam-mestre i herresingle, var i samme halvdel af lodtrækningen i en grand slam-turnering.

For første gang i den åbne æra blev samtlige franske spillere slået ud inden tredje runde.

18-årige Carlos Alcaraz blev den yngste vinder af en kamp i hovedturneringen ved French Open-mesterskabet i herresingle siden Djokovic i 2005 og den yngste spiller i tredje runde siden Andrej Medvedev i 1992.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 15.177.600 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på 5,4 % i forhold til året før.
Præmierne var udelukkende blevet beskåret for spillere, der nåede tredje runde eller længere, mens spillerne, der tabte i første eller anden runde af hovedturneringen eller i kvalifikationen, kunne se frem til samme præmier som ved det foregående mesterskab.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 102 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 19. april 2021 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
 2 lucky losere fra kvalifikationen (market med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 24. maj 2021 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste, der ellers ville være blevet seedet, meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky loser.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni franske spillere har modtaget et wildcard (markeret med WC). Kampene blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 24. - 28. maj 2021.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2021
 French Open-mesterskabet i herredouble 2021
 French Open-mesterskabet i damedouble 2021
 French Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2021
2021
ATP Tour 2021